Матч-турнир ФИДЕ 1972—1975 — 1-й матч-турнир. Организован Союзом проблемистов Финляндии. 

Участвовали команды 27 стран. Главный арбитр — Я. Ханнелиус (Финляндия). Проводился по 7 разделам композиции; в каждом разделе 2 темы. На каждую тему давалось право представить 2 композиции — обе зачётные. Допускалось соавторство. Всего представлено 653 композиции (375 зачётных) 274 авторов. Композиция, занявшая 1-е место, получала 30 очков, 2-е — 29 и так далее. Максимальное число очков — 826.

Таблица

Итоги по отдельным разделам и доскам 
 Указаны победители и зачётные места советских композиторов.

Двухходовки 
 1-я доска: 51 задача, зачётных — 30. Судья — А. Питук (ЧССР). 

 1. Л. Лачный (ЧССР); 
 5. И. Бирбрагер; 
 10. В. Копаев. 

 2-я доска: 51 задача, зачётных — 30. Судья — К. Гольдсхмединг (Нидерланды). 

 1. Г. Дрезе, Ф. Мейенфелдт и Й. Гол (Нидерланды); 
 6. А. Домбровскис и В. Мельниченко; 
 19. В. Руденко.

Трёхходовки  
 1-я доска: 41 задача, зачётных — 30. Судья — С. Лимбах (Польша). 

 1. X. Марута (Индонезия); 
 12. Руденко; 
 26. Л. Лошинский. 

 2-я доска: 49 задач, зачётных — 30. Судья — К. Венда (Австрия). 

 1. Э. Виссерман (Нидерланды); 
 5. Лошинский и Руденко; 
 6. Л. Загоруйко.

Многоходовки  
 1-я доска: 44 задачи, зачётных — 26. Судья — X. Рем (ФРГ). 

 1. Руденко; 
 10. Загоруйко.

 2-я доска: 47 задач, зачётных — 25; Судья — В. Рангелов (Болгария). 

 1. Я. Владимиров и Лошинский; 
 7. Загоруйко.

Этюды 
 1-я доска: 39 этюдов, зачётных — 9. Судья — X. Ломмер (Испания). 

 1. Г. Штекбауэр (ГДР); 
 2. В. Корольков и А. Максимовских.

 2-я доска: 37 этюдов, зачётных — 19. Судья — Ю. Авербах (СССР). 

 1. Г. Каспарян; 
 3. Корольков и В. Якимчик.

Кооперативные маты  
 1-я доска: 48 задач, зачётных — 28. Судья — О. Кайла (Финляндия). 

 1. Э. Виртанен (Финляндия); 
 6. В. Гебельт. 

 2-я доска: 51 задача, зачётных — 30. Судья — Дж. Райе (Англия). 

 1. Ф. Абдурахманович (Югославия); 
 8. И. Крихели; 
 29. Корольков и Лошинский.

Обратные маты 
 1-я доска: 49 задач, зачётных — 30. Судья — Б. Линдгрен (Швеция). 

 1. В. Забунов (Болгария); 
 4. Владимиров и Лошинский; 
 22. Руденко. 

 2-я доска: 51 задача, зачётных — 30. Судья — У. Джейкобе (США).

 1. Ф. Хлубна (Австрия); 
 6. Руденко и В. Чепижный; 
 23. Я. Владимиров.

«Сказочные шахматы»  
 1-я доска: 44 задачи, зачётных — 28. Судья — Ж. Удо (Франция). 

 1. К. Ханнеман (Дания); 
 4. Ю. Гордиан и Е. Умнов; 
 5. Крихели. 

 2-я доска: 51 задача, зачётных — 30. Судья — Я. Мортенсен (Дания). 

 1. Владимиров и Лошинский.

Литература 
 

Шахматная композиция